Hyères steht für:

 Hyères, eine Gemeinde im französischen Département Var, davon abgeleitet die Verwaltungseinheiten
 Kanton Hyères-Est
 Kanton Hyères-Ouest

Siehe auch:
 Hyère